Bucharest Daily News a fost un ziar românesc, scris în limba engleză.

Legături externe 
 daily-news.ro - [Arhiva]

Ziare în limba engleză din România